Příjmení Kirchmajer, též Kirchmayer nebo Kirchmaier, nosí tyto osobnosti:

 Eva Souhrada-Kirchmayer (* 1960), rakouská odbornice na ochranu dat
 Georg Kaspar Kirchmaier (1635 – 1700), německý učenec
 Georg Wilhelm Kirchmaier (1673 – 1759), německý filozof a jazykovědec
 Jan Kirchmajer z Rejchvic, primátor Starého Města pražského počátkem 17. století
 Jerzy Kirchmayer (1895 – 1959), polský generál
 Johann Christian Kirchmayer (1674 – 1743), protestantský teolog
 Julian Kirchmayer (1827 – 1874), polský politik, poslanec Haličského zemského sněmu a Říšské rady
 Karl Kirchmayer, rakouský politik z Korutan, počátkem 20. století poslanec Říšské rady
 Wanda Józefa Maria Kirchmayer (1901 – 1944), polská odbojářka
 Wincenty Kirchmajer (1820 – 1893), polský podnikatel a politik, poslanec Haličského zemského sněmu a Říšské rady

Podobná příjmení 
 Kirchmayr